Naumburg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Naumburg (Saale), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Naumburg (Hessen), Stadt im Landkreis Kassel, Hessen

in Polen:
 Nowogrodziec (Naumburg am Queis), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Nowogród Bobrzański (Naumburg am Bober), Ort in der Woiwodschaft Lebus

in den Vereinigten Staaten:
 Naumburg (New York)

Naumburg steht für folgende Burgen und Schlösser:

 Burg Naumburg (Gladenbach), Burg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Burg Naumburg (Bärenbach), Burg im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Burg Naumburg (Naumburg), Burgstall im Landkreis Kassel, Hessen
 Naumburg (Pfalz), Burg im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Schloss Naumburg (Bober), 
 Schloss Naumburg (Nidderau), Schloss bei Nidderau-Erbstadt, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Naumburg ist der Familienname folgender Personen:

 Elkan Naumburg (1835–1924), deutscher Bankier und Philanthrop
 Elsie Naumburg (1880–1953), US-amerikanische Vogelkundlerin
 Otto Günther-Naumburg (1856–1941), deutscher Maler
 Paul Schultze-Naumburg (1869–1949), deutscher Architekt, Kunsttheoretiker, Maler, Publizist und Politiker (NSDAP), MdR

Siehe auch:
 Cyriacuskloster Naumburg, Benediktiner-Propstei in der Wetterau bei Nidderau-Erbstadt, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kellerei Naumburg, Kellerei in der Grafschaft Hanau-Münzenberg, Hessen
 Bistum Naumburg-Zeitz, Bistum in Sachsen und Thüringen
 Nauenburg, Hof in Heere, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Samuel Naumbourg (1817–1880), französischer Kantor und Komponist